Мецнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мецнер, Карл-Хайнц (1923—1994) — немецкий футболист, полузащитник сборной ФРГ, чемпион мира 1954 года.
 Мецнер, Франц (1870—1919) — австрийский скульптор, длительный период времени живший и работавший в Берлине.
 Мецнер, Шейла (род. 1939) — американский фотограф.